Чемпіонат України 2004 року з регбі-15.

Чотирнадцятий сезон вищої ліги розпочався у вже традиційному форматі в 10 команд, поділених на дві групи. Щоправда відбулися зміни в складі. Замість торішніх фінансових невдах, лігу поповнили найсильніші учасники першої ліги - столичний «Локомотив» та харківський «УІПА».

Перший етап

Другий етап

Турнір за 1-6 місця

Результати ігор 
1 тур

2 тур

Турнір за 7-10 місця

Плей-оф

Півфінали

Гра за ІІІ місце

Фінал

Див. також 
Чемпіонат України з регбі